Harrier kan syfta på

Harrier (hundras) – en hundras från Storbritannien
Hawker Siddeley Harrier – brittiskt stridsflygplan
McDonnell Douglas Harrier II – utveckling av ovanstående flygplan
Harriers bokförlag – ett kristet bokförlag i Stockholm, Sverige
Space Harrier-serien – en spelserie utvecklad av det japanska företaget Sega
Kidderminster Harriers FC – engelsk fotbollsklubb